Кубок Литви з футболу 2017 — 29-й розіграш кубкового футбольного турніру в Литві. Титул здобув Стумбрас.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|27 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|28 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|29 квітня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|1 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|3 травня 2017

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|25 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|26 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|27 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|28 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|28 травня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|4 червня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|23 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|24 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|25 червня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|26 червня 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|26 серпня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|27 серпня 2017

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|9 вересня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Литви на soccerway 

2017
Литва